Château du Chambon peut désigner les édifices suivants :
 Château du Chambon à Bersac-sur-Rivalier en Haute-Vienne ;
 Château du Chambon à Cerzat en Haute-Loire ;
 Château du Chambon à Saint-Rémy-en-Rollat dans l'Allier.

Chambon